Путиловская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Путиловская волость (Дмитровский уезд) — в составе Дмитровского (1917—1919) и Сергиевского (1919—1929) уездов Московской губернии
 Путиловская волость (Шлиссельбургский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии, Шлиссельбургский уезд
 Путиловская волость (Весьегонский уезд) — в составе Тверской губернии, Весьегонский уезд